Milan Tomić Šerif, najdugovječniji djelatnik Hrvatskog narodnog kazališta, poznati pirotehničar u kazalištu i za gradske vatromete
Milan Tomić (glumac)
Milan Tomić (košarkaš)
Milan Tomić (nogometaš), igrač Željezničara iz Sarajeva